Dicasteris leucastra är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1906. Dicasteris leucastra ingår i släktet Dicasteris och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
leucastra